Plusieurs communes au Canada et en France possèdent une rue Condorcet, nommées d'après Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet :

Rue Condorcet à Montréal.

Rue Condorcet à Amiens ;
 Rue Condorcet à Bordeaux ;
 Rue Condorcet à Clermont-Ferrand ;
 Rue Condorcet à Grenoble ;
 Rue Condorcet à Lille ;
 Rue Condorcet à Limoges ;
 Rue Condorcet à Marseille ;
 Rue Condorcet à Montpellier ;
 Rue Condorcet à Nantes ;
 Rue Condorcet à Paris ;
 Rue Condorcet à Poitiers ;
 Rue Condorcet à Reims ;
 Rue Condorcet à Toulouse ;
 Rue Condorcet à Tours ;
 Rue Condorcet à Troyes.

Voir aussi 
 

Condorcet